Das Pontins Camber Sands 1980 war ein einmalig ausgetragenes Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1979/80. Es fand zwischen dem 10. und dem 17. Mai 1980 im Pontins Camber Sands Holiday Park der Freizeitparksfirma Pontins im englischen Rye statt. In einem rein nordirischen Finale besiegte Alex Higgins mit 9:7 Dennis Taylor. Higgins spielte zudem mit einem 111er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Der Preisgeldtopf umfasste 6.200 Pfund Sterling, wovon 2.000 £ auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Das acht Spieler umfassende Teilnehmerfeld kämpfte innerhalb dreier Runden im K.o.-Format um den Turniersieg. Dabei wurden die Viertelfinalpartien im Modus Best of 7 Frames, die Halbfinalpartien im Modus Best of 9 Frames und das Endspiel um Modus Best of 17 Frames gespielt.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden lediglich zwei Century Breaks gespielt, beide von Alex Higgins. Erst spielte er im Halbfinale ein 111er-Break, im Finale schließlich ein 102er-Break.

Siehe auch 
 Pontins Camber Sands Open, ein ebenfalls einmalig ausgetragenes Pro-Am-Event

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in England
Sportveranstaltung im Rother District
Rye (East Sussex)